«Великий страх» () — период всеобщей паники во Франции с 19 июля по 6 августа 1789 года, в начальный момент Великой французской революции 1789 года.

Скопление войск вокруг Парижа спровоцировало восстание, и 14 июля 1789 г. толпы парижан захватили Бастилию. В провинциях вспыхивали бунты и восстания крестьян и низших сословий в обстановке слухов об «аристократическом заговоре» короля и его приближённых. Крестьяне восставали против землевладельцев, нападали на дворцы и уничтожали феодальные документы. 

Для усмирения крестьян Национальная учредительная ассамблея объявила отмену феодального правления и приняла Декларацию прав человека и гражданина.

Примечания

Ссылки 
 «Великий страх» во Франции радиопередача, Андрей Митрофанов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Великая французская революция
Июль 1789 года
Август 1789 года